Патриарший экзархат Иерусалима () — патриарший экзархат Сирийской католической церкви с центром в городе Иерусалим. Патриарший экзархат Иерусалима подчиняется Сирийскому католическому антиохийскому патриарху и распространяет свою юрисдикцию на Иерусалим, территорию Палестины и Иордании. Кафедральным собором патриаршего экзархата Иерусалима является церковь святого Фомы в Иерусалиме.

История 
Патриарший экзархат Иерусалима был создан в 1890 году. Резиденция епископа патриаршего экзархата находилась в разных местах. Первоначально резиденция находилась возле Дамасских ворот в Иерусалиме. В 1948 году резиденция епископа была перемещена в Вифлеем, в 1965 году снова была возвращена в Иерусалим. С 1973 года резиденция располагалась на улице Халдейской в Старом городе и с 1986 года она находится в церкви святого Фомы.

Епископы экзархата 
 епископ Moussa Sarkis (1892 — ?);
 епископ Thomas Bahi (1904 — ?);
 епископ Yacob Meiki (1923 — ?);
 епископ Yohanna Mustekawi (1927 — ?);
 епископ Ephrernm Haddad (1932 — ?);
 епископ Yohanna Karoum (1948 — ?);
 епископ Yacob Naoum (1959 — ?);
 епископ Pierre Grégoire Abdel-Ahad (1979 — 16.02.2001) — избран антиохийским патриархом;
 епископ Grégoire Pierre Melki (25.02.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Израиля
Восточнокатолические епархии Палестины
Восточнокатолические епархии Иордании
Епархии Сирийской католической церкви